Pest (brytyjska grupa muzyczna) – brytyjska grupa muzyczna
 Pest (niemiecka grupa muzyczna) – niemiecka grupa muzyczna
 PEST – rodzaj analizy ekonomicznej
 Peszt (węg. Pest) – część Budapesztu
 Komitat Pest – komitat na Węgrzech